De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2016 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2016. De race werd verreden op 21 augustus 2016 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2016
Tsjechië